Adrián Pulido Pareja
 Francisco González Pulido (Ciutat de Mèxic, 1970), arquitecte, dissenyador i projectista mexicà 
 Gisela Pulido i Borrell
 María Teresa Pulido Fernández
 Sonia Pulido